Karl Jauslin (1842-1904), artiste-peintre suisse
 Matthias Jauslin (né en 1962), personnalité politique suisse
 Werner Jauslin (1924-2015), personnalité politique suisse